Duboštica est un toponyme qui peut désigner :
la Duboštica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Krivaja ;
Duboštica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.